Instituto internacional o similar puede referirse a:

 Instituto Internacional de Educación (IIE), organización sin ánimo de lucro que promueve el intercambio internacional de la educación.

 Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), instituto de estudios estratégicos fundado en 1966 con motivo de 150 años de paz ininterrumpida en Suecia.

 Instituto Internacional de Sociología (IIS), instituto creado en 1893, por iniciativa de René Worms en París, Francia.

 Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IIIA o IRRI), instituto de investigación agrícola cuyo principal objetivo es encontrar métodos duraderos para mejorar el bienestar de los arroceros y consumidores de arroz en estado de pobreza, preservando al mismo tiempo el medio ambiente.

 Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IIIPO), centro internacional de investigación agrícola fundado al principio de la década de los 70 para mejorar la comprensión de las políticas agrícolas y alimentarias de los países, promoviendo así la adopción de innovaciones en tecnología agrícola.

 Instituto Internacional de Tecnología Sirindhorn (IITS), instituto de tecnología en la Universidad de Thammasat, en Tailandia, establecido en 1992.